ТЭТ — многозначная аббревиатура:
 ТЭТ — термометр электронный транзисторный
 ТЭТ — технико-эксплуатационные требования
 ТЭТ — транзисторный электронный термометр
 ТЭТ — Транспортно-экспедиторское товарищество
 ТЭТ — «Туапсинский экспортный терминал»

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей